Mistrovství světa juniorů ve sportovním lezení (anglicky IFSC World Youth Championships, dříve UIAA World Youth Championships) jsou juniorská mistrovství světa (MSJ) ve sportovním lezení juniorů a mládeže od 14 do 19 let, pořádané zpravidla každoročně od roku 1992 Mezinárodní federací sportovního lezení (IFSC) ve třech kategoriích, nekonala se pouze v letech 1993 a 1996. Tato událost určuje v kategoriích juniorů a mládeže mistry světa ve třech disciplínách sportovního lezení: lezení na obtížnost, lezení na rychlost a bouldering.

Dalšími juniorskými světovými závody jsou Mistrovství Evropy juniorů ve sportovním lezení a Evropský pohár juniorů ve sportovním lezení. Zpravidla mohou v každé kategorii závodit maximálně čtyři závodníci z každé země, českou reprezentaci určuje Český horolezecký svaz (ČHS), který také pořádá závody v lezení jako Mistrovství České republiky v soutěžním lezení a Mistrovství České republiky mládeže v soutěžním lezení. Závodníci od šestnácti let mají také současně možnost účastnit se Mistrovství světa ve sportovním lezení pro dospělé. Mezi vysokými školami probíhá Akademické mistrovství světa ve sportovním lezení, které včetně dalších závodů pořádá Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU). Mezinárodní horolezecká federace (UIAA) pořádá také Mistrovství světa juniorů v ledolezení na obtížnost a rychlost.

Historie 
Juniorské mistrovství světa se konalo poprvé v jednotlivých disciplínách od roku 1992 obtížnost, 1995 rychlost a 2015 bouldering. Vítězové kategorií A a juniorů v disciplínách lezení na obtížnost a rychlost se v roce 2012 nominovali na účast ve Světových hrách 2013 v Cali v Kolumbii. Obdobně v roce 2016 se juniorští vítězové ve všech třech disciplínách nominovali na Světové hry 2017 v polské Vratislavi.

Kategorie 
 Junioři a Juniorky (18 - 19 let)
 chlapci a dívky kategorie A (16 - 17 let)
 chlapci a dívky kategorie B (14 - 15 let)

Přehled závodů

Medailisté

Seznamy medailistů

Medaile podle zemí 

 medaile i vítězové 1992-2017 (1996 chybí obtížnost)

Vítězové podle zemí 

 medaile i vítězové 1992-2016 (1995 chybí rychlost)

Odkazy

Reference

Související články 
 Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC)
 Mistrovství světa juniorů v ledolezení (MSJ pro zimní discilpíny)
 Akademické mistrovství světa ve sportovním lezení (AMS)
 Mistrovství České republiky mládeže v soutěžním lezení (MČRM)

Externí odkazy 
 
 Český horolezecký svaz - Soutěžní lezení
 Kalendář mezinárodních závodů IFSC
 Závodní pravidla IFSC 2013
 Závodní pravidla IFSC 2015

 
 
Závody ve sportovním lezení
Sportovní lezení
Bouldering
Lezení
Juniorské lezení
Sportovní události založené roku 1992